|-
|4501 Eurypylos||1989 CJ3|| align=right|10,3|| align=right|5,177|| align=right|0,053|| align=right|8,32|| align=right|11,78||JUT||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|4502 Elizabethann||1989 KG|| align=right|11,7|| align=right|2,645|| align=right|0,094|| align=right|13,31|| align=right|4,300||MBA||29. maj 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4503 Cleobulus||1989 WM|| align=right|15,6|| align=right|2,698|| align=right|0,528|| align=right|2,52|| align=right|4,431||AMR||28. november 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4504 Jenkinson||1989 YO|| align=right|13,4|| align=right|2,601|| align=right|0,134|| align=right|14,84|| align=right|4,193||MBA||21. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4505 Okamura||1990 DV1|| align=right|11,1|| align=right|3,011|| align=right|0,047|| align=right|11,83|| align=right|5,224||MBA||20. februar 1990||Geisei||T. Seki
|-
|4506 Hendrie||1990 FJ|| align=right|12,3|| align=right|2,884|| align=right|0,017|| align=right|3,02|| align=right|4,898||MBA||24. marec 1990||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(4507)||1990 FV|| align=right|11,8|| align=right|2,869|| align=right|0,014|| align=right|2,68|| align=right|4,859||MBA||19. marec 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|4508 Takatsuki||1990 FG1|| align=right|13,5|| align=right|2,196|| align=right|0,085|| align=right|1,99|| align=right|3,254||MBA||27. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4509 Gorbatskij||A917 SG|| align=right|12,3|| align=right|2,762|| align=right|0,272|| align=right|10,91|| align=right|4,590||MBA||23. september 1917|| Simeiz || S. I. Beljavski
|-
|4510 Shawna||1930 XK|| align=right|13,2|| align=right|2,360|| align=right|0,139|| align=right|7,05|| align=right|3,626||MBA||13. december 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|4511 Rembrandt||1935 SP1|| align=right|12,2|| align=right|2,400|| align=right|0,252|| align=right|22,74|| align=right|3,718||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|4512 Sinuhe||1939 BM|| align=right|11,9|| align=right|2,765|| align=right|0,209|| align=right|10,33|| align=right|4,597||MBA||20. januar 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|4513 Louvre||1971 QW1|| align=right|11,6|| align=right|3,027|| align=right|0,076|| align=right|9,94|| align=right|5,266||MBA||30. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4514 Vilen||1972 HX|| align=right|13,4|| align=right|2,345|| align=right|0,153|| align=right|7,97|| align=right|3,591||MBA||19. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4515 Khrennikov||1973 SD6|| align=right|13,4|| align=right|2,415|| align=right|0,154|| align=right|1,97|| align=right|3,753||MBA||28. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4516 Pugovkin||1973 SN6|| align=right|12,6|| align=right|2,778|| align=right|0,014|| align=right|4,68|| align=right|4,629||MBA||28. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4517 Ralpharvey||1975 SV|| align=right|13,4|| align=right|2,158|| align=right|0,176|| align=right|4,20|| align=right|3,169||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|4518 Raikin||1976 GP3|| align=right|13,8|| align=right|2,317|| align=right|0,099|| align=right|7,00|| align=right|3,527||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4519 Voronezh||1976 YO4|| align=right|13,3|| align=right|2,204|| align=right|0,060|| align=right|3,21|| align=right|3,271||MBA||18. december 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4520 Dovzhenko||1977 QJ3|| align=right|13,0|| align=right|2,274|| align=right|0,221|| align=right|4,27|| align=right|3,430||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4521 Akimov||1979 FU2|| align=right|11,5|| align=right|3,116|| align=right|0,090|| align=right|14,40|| align=right|5,499||MBA||29. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4522 Britastra||1980 BM|| align=right|12,1|| align=right|2,670|| align=right|0,206|| align=right|12,52|| align=right|4,361||MBA||22. januar 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4523 MIT||1981 DM1|| align=right|12,3|| align=right|2,685|| align=right|0,137|| align=right|11,06|| align=right|4,399||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4524 Barklajdetolli||1981 RV4|| align=right|13,2|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|7,28|| align=right|3,536||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4525)||1982 JB3|| align=right|13,0|| align=right|2,575|| align=right|0,199|| align=right|13,55|| align=right|4,130||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker; P. D. Wilder
|-
|4526 Konko||1982 KN1|| align=right|12,2|| align=right|2,632|| align=right|0,114|| align=right|14,16|| align=right|4,270||MBA||22. maj 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4527 Schoenberg||1982 OK|| align=right|14,0|| align=right|2,238|| align=right|0,211|| align=right|4,24|| align=right|3,347||MBA||24. julij 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4528 Berg||1983 PP|| align=right|12,3|| align=right|2,552|| align=right|0,134|| align=right|8,71|| align=right|4,076||MBA||13. avgust 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4529 Webern||1984 ED|| align=right|12,1|| align=right|3,018|| align=right|0,058|| align=right|11,00|| align=right|5,241||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4530 Smoluchowski||1984 EP|| align=right|12,0|| align=right|3,120|| align=right|0,094|| align=right|5,21|| align=right|5,509||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4531 Asaro||1985 FC|| align=right|14,9|| align=right|1,863|| align=right|0,041|| align=right|23,99|| align=right|2,542||MBA||20. marec 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4532 Copland||1985 GM1|| align=right|12,1|| align=right|2,996|| align=right|0,047|| align=right|10,14|| align=right|5,185||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4533 Orth||1986 EL|| align=right|12,8|| align=right|2,369|| align=right|0,246|| align=right|22,65|| align=right|3,646||MBA||7. marec 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4534 Rimskij-Korsakov||1986 PV4|| align=right|12,3|| align=right|2,801|| align=right|0,175|| align=right|7,25|| align=right|4,687||MBA||6. avgust 1986||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4535)||1986 QV2|| align=right|12,4|| align=right|2,791|| align=right|0,157|| align=right|7,76|| align=right|4,662||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4536)||1987 DA6|| align=right|13,3|| align=right|2,196|| align=right|0,084|| align=right|4,18|| align=right|3,253||MBA||22. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|4537 Valgrirasp||1987 RR3|| align=right|12,1|| align=right|3,009|| align=right|0,032|| align=right|8,77|| align=right|5,220||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4538)||1988 TP|| align=right|13,3|| align=right|2,426|| align=right|0,153|| align=right|3,95|| align=right|3,779||MBA||10. oktober 1988||Toyota||K. Suzuki
|-
|4539 Miyagino||1988 VU1|| align=right|12,5|| align=right|2,673|| align=right|0,071|| align=right|5,71|| align=right|4,368||MBA||8. november 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|4540 Oriani||1988 VY1|| align=right|12,1|| align=right|2,670|| align=right|0,174|| align=right|6,37|| align=right|4,362||MBA||6. november 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4541 Mizuno||1989 AF|| align=right|12,7|| align=right|2,379|| align=right|0,021|| align=right|4,79|| align=right|3,669||MBA||1. januar 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|4542 Mossotti||1989 BO|| align=right|11,0|| align=right|3,013|| align=right|0,060|| align=right|11,30|| align=right|5,229||MBA||30. januar 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4543 Phoinix||1989 CQ1|| align=right|9,7|| align=right|5,095|| align=right|0,096|| align=right|14,74|| align=right|11,50||JUT||2. februar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4544 Xanthus||1989 FB|| align=right|17,1|| align=right|1,042|| align=right|0,251|| align=right|14,15|| align=right|1,064||APL||31. marec 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt; N. G. Thomas
|-
|(4545)||1989 SB11|| align=right|11,5|| align=right|3,139|| align=right|0,142|| align=right|1,82|| align=right|5,561||MBA||28. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|4546 Franck||1990 EW2|| align=right|13,6|| align=right|2,356|| align=right|0,064|| align=right|6,11|| align=right|3,615||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|4547 Massachusetts||1990 KP|| align=right|11,0|| align=right|2,614|| align=right|0,070|| align=right|18,01|| align=right|4,225||MBA||16. maj 1990||Saporo||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4548 Wielen||2538 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,286|| align=right|0,065|| align=right|8,30|| align=right|3,455||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4549 Burkhardt||1276 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,438|| align=right|0,153|| align=right|2,84|| align=right|3,806||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4550 Royclarke||1977 HH1|| align=right|12,8|| align=right|3,124|| align=right|0,209|| align=right|00,26|| align=right|5,521||MBA||24. april 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|4551 Cochran||1979 MC|| align=right|14,0|| align=right|2,430|| align=right|0,267|| align=right|12,13|| align=right|3,787||MBA||28. junij 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4552 Nabelek||1980 JC|| align=right|13,7|| align=right|2,154|| align=right|0,156|| align=right|2,24|| align=right|3,161||MBA||11. maj 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|4553 Doncampbell||1982 RH|| align=right|12,8|| align=right|2,617|| align=right|0,142|| align=right|12,91|| align=right|4,232||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4554 Fanynka||1986 UT|| align=right|11,4|| align=right|3,184|| align=right|0,121|| align=right|9,22|| align=right|5,681||MBA||28. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4555)||1987 QL|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,199|| align=right|7,40|| align=right|3,393||MBA||24. avgust 1987||Observatorij Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|4556 Gumilyov||1987 QW10|| align=right|13,1|| align=right|2,311|| align=right|0,145|| align=right|4,75|| align=right|3,514||MBA||27. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4557 Mika||1987 XD|| align=right|11,7|| align=right|3,026|| align=right|0,050|| align=right|11,29|| align=right|5,263||MBA||14. december 1987||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|4558 Janesick||1988 NF|| align=right|12,2|| align=right|2,198|| align=right|0,364|| align=right|22,18|| align=right|3,258||MBA||12. julij 1988||Observatorij Palomar||A. Maury; J. Mueller
|-
|4559 Strauss||1989 AP6|| align=right|12,3|| align=right|3,024|| align=right|0,105|| align=right|11,14|| align=right|5,258||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4560 Klyuchevskij||1976 YD2|| align=right|11,9|| align=right|2,998|| align=right|0,051|| align=right|9,04|| align=right|5,189||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4561 Lemeshev||1978 RY5|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,156|| align=right|9,52|| align=right|4,135||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4562 Poleungkuk||1979 UD2|| align=right|13,0|| align=right|2,473|| align=right|0,142|| align=right|3,42|| align=right|3,888||MBA||21. oktober 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|4563 Kahnia||1980 OG|| align=right|13,3|| align=right|2,254|| align=right|0,163|| align=right|4,77|| align=right|3,382||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4564 Clayton||1981 ET16|| align=right|13,3|| align=right|2,566|| align=right|0,201|| align=right|13,30|| align=right|4,110||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4565 Grossman||1981 EZ17|| align=right|13,0|| align=right|2,568|| align=right|0,130|| align=right|14,75|| align=right|4,114||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4566 Chaokuangpiu||1981 WM4|| align=right|12,3|| align=right|2,834|| align=right|0,216|| align=right|10,78|| align=right|4,771||MBA||27. november 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|4567 Becvar||1982 SO1|| align=right|13,3|| align=right|2,585|| align=right|0,201|| align=right|13,11|| align=right|4,156||MBA||17. september 1982||Kleť||M. Mahrová
|-
|4568 Menkaure||1983 RY3|| align=right|11,9|| align=right|3,038|| align=right|0,055|| align=right|10,66|| align=right|5,295||MBA||2. september 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|4569 Baerbel||1985 GV1|| align=right|11,8|| align=right|2,585|| align=right|0,065|| align=right|14,51|| align=right|4,156||MBA||15. april 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4570 Runcorn||1985 PR|| align=right|13,0|| align=right|2,199|| align=right|0,110|| align=right|5,02|| align=right|3,260||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4571 Grumiaux||1985 RY3|| align=right|12,0|| align=right|3,167|| align=right|0,174|| align=right|1,50|| align=right|5,636||MBA||8. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4572 Brage||1986 RF|| align=right|12,8|| align=right|2,594|| align=right|0,159|| align=right|12,02|| align=right|4,176||MBA||8. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4573 Piestany||1986 TP6|| align=right|11,7|| align=right|3,038|| align=right|0,073|| align=right|9,42|| align=right|5,293||MBA||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|4574 Yoshinaka||1986 YB|| align=right|11,6|| align=right|3,001|| align=right|0,096|| align=right|8,70|| align=right|5,198||MBA||20. december 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|4575 Broman||1987 ME1|| align=right|11,4|| align=right|3,001|| align=right|0,043|| align=right|10,90|| align=right|5,198||MBA||26. junij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(4576)||1988 CC|| align=right|11,4|| align=right|2,996|| align=right|0,120|| align=right|10,43|| align=right|5,184||MBA||10. februar 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4577 Chikako||1988 WG|| align=right|12,2|| align=right|2,626|| align=right|0,288|| align=right|9,42|| align=right|4,255||MBA||30. november 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|4578 Kurashiki||1988 XL1|| align=right|13,4|| align=right|2,716|| align=right|0,245|| align=right|5,27|| align=right|4,476||MBA||7. december 1988||Geisei||T. Seki
|-
|4579 Puccini||1989 AT6|| align=right|13,7|| align=right|2,400|| align=right|0,154|| align=right|2,22|| align=right|3,717||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4580 Child||1989 EF|| align=right|11,8|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|13,90|| align=right|4,284||MBA||4. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4581 Asclepius||1989 FC|| align=right|20,4|| align=right|1,022|| align=right|0,357|| align=right|4,92|| align=right|1,034||APL PHA||31. marec 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt; N. G. Thomas
|-
|4582 Hank||1989 FW|| align=right|13,0|| align=right|2,676|| align=right|0,149|| align=right|12,50|| align=right|4,376||MBA||31. marec 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4583)||1989 RL4|| align=right|13,2|| align=right|2,353|| align=right|0,193|| align=right|3,75|| align=right|3,608||MBA||1. september 1989||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|4584 Akan||1990 FA|| align=right|12,4|| align=right|2,790|| align=right|0,201|| align=right|7,71|| align=right|4,660||MBA||16. marec 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|4585 Ainonai||1990 KQ|| align=right|12,8|| align=right|2,735|| align=right|0,238|| align=right|10,56|| align=right|4,522||MBA||16. maj 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4586 Gunvor||6047 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,306|| align=right|0,078|| align=right|5,16|| align=right|3,502||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4587 Rees||3239 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,512|| align=right|24,64|| align=right|4,323||AMR||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4588 Wislicenus||1931 EE|| align=right|11,8|| align=right|2,947|| align=right|0,098|| align=right|9,76|| align=right|5,057||MBA||13. marec 1931||Heidelberg||Max Wolf
|-
|4589 McDowell||1933 OB|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,186|| align=right|2,27|| align=right|3,797||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4590 Dimashchegolev||1968 OG1|| align=right|13,1|| align=right|2,373|| align=right|0,182|| align=right|12,46|| align=right|3,655||MBA||25. julij 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|4591 Bryantsev||1975 VZ|| align=right|13,8|| align=right|2,454|| align=right|0,238|| align=right|2,62|| align=right|3,844||MBA||1. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4592 Alkissia||1979 SQ11|| align=right|12,1|| align=right|3,200|| align=right|0,159|| align=right|00,44|| align=right|5,723||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4593 Reipurth||1980 FV1|| align=right|12,1|| align=right|3,029|| align=right|0,113|| align=right|9,50|| align=right|5,270||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|4594 Dashkova||1980 KR1|| align=right|14,3|| align=right|2,194|| align=right|0,142|| align=right|4,54|| align=right|3,249||MBA||17. maj 1980||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4595 Prinz||1981 EZ2|| align=right|13,1|| align=right|2,536|| align=right|0,103|| align=right|8,65|| align=right|4,037||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4596)||1981 QB|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,520|| align=right|37,12|| align=right|3,352||AMR||28. avgust 1981||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|4597 Consolmagno||1983 UA1|| align=right|12,1|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|4,88|| align=right|4,211||MBA||30. oktober 1983||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|4598 Coradini||1985 PG1|| align=right|12,2|| align=right|2,999|| align=right|0,106|| align=right|9,93|| align=right|5,193||MBA||15. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4599)||1985 RZ2|| align=right|12,7|| align=right|3,078|| align=right|0,165|| align=right|3,45|| align=right|5,399||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4600)||1985 RE4|| align=right|11,3|| align=right|3,015|| align=right|0,090|| align=right|11,19|| align=right|5,233||MBA||10. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4601 Ludkewycz||1986 LB|| align=right|12,4|| align=right|2,677|| align=right|0,098|| align=right|13,28|| align=right|4,380||MBA||3. junij 1986||Observatorij Palomar||M. Rudnyk
|-
|4602 Heudier||1986 UD3|| align=right|12,4|| align=right|2,621|| align=right|0,166|| align=right|12,40|| align=right|4,242||MBA||28. oktober 1986||Caussols||CERGA
|-
|4603 Bertaud||1986 WM3|| align=right|11,9|| align=right|2,629|| align=right|0,240|| align=right|12,50|| align=right|4,261||MBA||25. november 1986||Caussols||CERGA
|-
|(4604)||1987 SK|| align=right|14,1|| align=right|2,176|| align=right|0,129|| align=right|1,42|| align=right|3,209||MBA||18. september 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4605 Nikitin||1987 SV17|| align=right|13,3|| align=right|2,229|| align=right|0,154|| align=right|2,15|| align=right|3,326||MBA||18. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4606 Saheki||1987 UM1|| align=right|12,7|| align=right|2,252|| align=right|0,102|| align=right|2,63|| align=right|3,379||MBA||27. oktober 1987||Geisei||T. Seki
|-
|4607 Seilandfarm||1987 WR|| align=right|12,5|| align=right|2,264|| align=right|0,020|| align=right|2,25|| align=right|3,406||MBA||25. november 1987||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4608)||1988 BW3|| align=right|12,9|| align=right|2,362|| align=right|0,221|| align=right|7,46|| align=right|3,629||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4609 Pizarro||1988 CT3|| align=right|11,5|| align=right|3,112|| align=right|0,110|| align=right|13,35|| align=right|5,490||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|4610 Kajov||1989 FO|| align=right|12,9|| align=right|2,402|| align=right|0,037|| align=right|3,59|| align=right|3,723||MBA||26. marec 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|4611 Vulkaneifel||1989 GR6|| align=right|12,5|| align=right|2,617|| align=right|0,194|| align=right|13,76|| align=right|4,232||MBA||5. april 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|4612 Greenstein||1989 JG|| align=right|12,5|| align=right|2,557|| align=right|0,142|| align=right|9,62|| align=right|4,087||MBA||2. maj 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4613 Mamoru||1990 OM|| align=right|11,8|| align=right|2,666|| align=right|0,304|| align=right|6,66|| align=right|4,353||MBA||22. julij 1990||Saporo||K. Watanabe
|-
|4614 Masamura||1990 QN|| align=right|13,3|| align=right|2,249|| align=right|0,214|| align=right|4,81|| align=right|3,373||MBA||21. avgust 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4615 Zinner||A923 RH|| align=right|12,3|| align=right|2,601|| align=right|0,165|| align=right|14,75|| align=right|4,193||MBA||13. september 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4616 Batalov||1975 BF|| align=right|12,3|| align=right|3,149|| align=right|0,175|| align=right|1,19|| align=right|5,588||MBA||17. januar 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4617 Zadunaisky||1976 DK|| align=right|11,2|| align=right|3,216|| align=right|0,064|| align=right|18,66|| align=right|5,766||MBA||22. februar 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4618 Shakhovskoj||1977 RJ3|| align=right|12,9|| align=right|2,628|| align=right|0,293|| align=right|11,52|| align=right|4,261||MBA||12. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4619 Polyakhova||1977 RB7|| align=right|12,6|| align=right|2,689|| align=right|0,028|| align=right|1,82|| align=right|4,410||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4620 Bickley||1978 OK|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,220|| align=right|4,50|| align=right|3,485||MBA||28. julij 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|4621 Tambov||1979 QE10|| align=right|13,4|| align=right|2,388|| align=right|0,211|| align=right|3,05|| align=right|3,689||MBA||27. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4622 Solovjova||1979 WE2|| align=right|12,3|| align=right|3,213|| align=right|0,138|| align=right|1,73|| align=right|5,757||MBA||16. november 1979||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4623 Obraztsova||1981 UT15|| align=right|12,9|| align=right|2,847|| align=right|0,082|| align=right|1,75|| align=right|4,804||MBA||24. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4624 Stefani||1982 FV2|| align=right|12,5|| align=right|3,050|| align=right|0,212|| align=right|2,64|| align=right|5,325||MBA||23. marec 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4625 Shchedrin||1982 UG6|| align=right|13,5|| align=right|2,607|| align=right|0,234|| align=right|1,61|| align=right|4,210||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4626 Plisetskaya||1984 YU1|| align=right|12,9|| align=right|2,272|| align=right|0,083|| align=right|2,83|| align=right|3,425||MBA||23. december 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4627)||1985 RT2|| align=right|12,4|| align=right|2,918|| align=right|0,060|| align=right|3,34|| align=right|4,983||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4628 Laplace||1986 RU4|| align=right|11,0|| align=right|2,645|| align=right|0,118|| align=right|11,79|| align=right|4,301||MBA||7. september 1986||Smolyan||E. W. Elst
|-
|4629 Walford||1986 TD7|| align=right|12,8|| align=right|2,660|| align=right|0,205|| align=right|11,92|| align=right|4,338||MBA||7. oktober 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4630 Chaonis||1987 WA|| align=right|13,4|| align=right|2,670|| align=right|0,129|| align=right|5,92|| align=right|4,361||MBA||18. november 1987||Chions||J. M. Baur
|-
|4631 Yabu||1987 WE1|| align=right|13,1|| align=right|2,235|| align=right|0,124|| align=right|7,42|| align=right|3,341||MBA||22. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4632)||1987 YB|| align=right|13,7|| align=right|2,207|| align=right|0,173|| align=right|6,49|| align=right|3,279||MBA||17. december 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4633)||1988 AJ5|| align=right|12,9|| align=right|3,183|| align=right|0,166|| align=right|1,15|| align=right|5,678||MBA||14. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4634 Shibuya||1988 BA|| align=right|13,3|| align=right|2,421|| align=right|0,031|| align=right|5,86|| align=right|3,767||MBA||16. januar 1988||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|4635 Rimbaud||1988 BJ1|| align=right|12,5|| align=right|2,471|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,884||MBA||21. januar 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|4636 Chile||1988 CJ5|| align=right|12,9|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|13,80|| align=right|4,231||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|4637 Odorico||1989 CT|| align=right|13,1|| align=right|2,431|| align=right|0,150|| align=right|1,72|| align=right|3,789||MBA||8. februar 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|4638 Estens||1989 EG|| align=right|14,0|| align=right|2,194|| align=right|0,091|| align=right|3,51|| align=right|3,249||MBA||2. marec 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4639 Minox||1989 EK2|| align=right|13,1|| align=right|2,559|| align=right|0,182|| align=right|7,93|| align=right|4,092||MBA||5. marec 1989||Geisei||T. Seki
|-
|4640 Hara||1989 GA|| align=right|13,1|| align=right|2,252|| align=right|0,108|| align=right|4,22|| align=right|3,379||MBA||1. april 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(4641)||1990 QT3|| align=right|13,7|| align=right|2,190|| align=right|0,171|| align=right|1,66|| align=right|3,240||MBA||30. avgust 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4642 Murchie||1990 QG4|| align=right|12,1|| align=right|3,176|| align=right|0,156|| align=right|1,01|| align=right|5,658||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4643 Cisneros||1990 QD6|| align=right|13,5|| align=right|2,364|| align=right|0,200|| align=right|1,78|| align=right|3,635||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4644 Oumu||1990 SR3|| align=right|12,1|| align=right|2,606|| align=right|0,145|| align=right|14,16|| align=right|4,207||MBA||16. september 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|4645 Tentaikojo||1990 SP4|| align=right|12,0|| align=right|2,674|| align=right|0,133|| align=right|9,47|| align=right|4,371||MBA||16. september 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|4646 Kwee||4009 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,431|| align=right|0,191|| align=right|1,92|| align=right|3,789||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4647 Syuji||1931 TU1|| align=right|12,6|| align=right|2,895|| align=right|0,260|| align=right|6,94|| align=right|4,924||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4648 Tirion||1931 UE|| align=right|13,2|| align=right|2,395|| align=right|0,187|| align=right|9,78|| align=right|3,707||MBA||18. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4649 Sumoto||1936 YD|| align=right|11,6|| align=right|2,743|| align=right|0,122|| align=right|15,43|| align=right|4,543||MBA||20. december 1936||Nica||M. Laugier
|-
|4650 Mori||1950 TF|| align=right|13,4|| align=right|2,238|| align=right|0,148|| align=right|4,75|| align=right|3,347||MBA||5. oktober 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4651 Wongkwancheng||1957 UK1|| align=right|12,8|| align=right|2,848|| align=right|0,063|| align=right|1,73|| align=right|4,805||MBA||31. oktober 1957||Nanking||Purple Mountain
|-
|4652 Iannini||1975 QO|| align=right|13,2|| align=right|2,644|| align=right|0,312|| align=right|11,10|| align=right|4,298||MBA||30. avgust 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4653 Tommaso||1976 GJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,684|| align=right|0,177|| align=right|11,27|| align=right|4,395||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4654 Gorʹkavyj||1977 RJ6|| align=right|13,7|| align=right|2,205|| align=right|0,165|| align=right|5,54|| align=right|3,274||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4655 Marjoriika||1978 RS|| align=right|13,6|| align=right|2,255|| align=right|0,191|| align=right|1,92|| align=right|3,385||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4656)||1978 VZ3|| align=right|12,8|| align=right|2,852|| align=right|0,074|| align=right|1,73|| align=right|4,815||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4657 Lopez||1979 SU9|| align=right|11,9|| align=right|3,106|| align=right|0,177|| align=right|00,29|| align=right|5,474||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4658 Gavrilov||1979 SO11|| align=right|12,4|| align=right|3,162|| align=right|0,195|| align=right|1,15|| align=right|5,621||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4659 Roddenberry||1981 EP20|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,226|| align=right|2,48|| align=right|3,648||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4660 Nereus||1982 DB|| align=right|18,2|| align=right|1,489|| align=right|0,360|| align=right|1,44|| align=right|1,817||APL PHA||28. februar 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4661 Yebes||1982 WM|| align=right|13,0|| align=right|2,435|| align=right|0,162|| align=right|4,71|| align=right|3,800||MBA||17. november 1982||Yebes||M. de Pascual
|-
|(4662)||1984 HL|| align=right|12,3|| align=right|2,796|| align=right|0,106|| align=right|6,06|| align=right|4,675||MBA||19. april 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4663)||1984 SM1|| align=right|12,0|| align=right|3,214|| align=right|0,059|| align=right|14,91|| align=right|5,761||MBA||27. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|4664 Hanner||1985 PJ|| align=right|12,6|| align=right|2,884|| align=right|0,071|| align=right|1,51|| align=right|4,898||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4665 Muinonen||1985 TZ1|| align=right|12,4|| align=right|2,971|| align=right|0,200|| align=right|7,34|| align=right|5,120||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4666 Dietz||1986 JA1|| align=right|13,0|| align=right|2,341|| align=right|0,233|| align=right|24,54|| align=right|3,580||MBA||4. maj 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4667 Robbiesh||1986 VC|| align=right|12,8|| align=right|2,666|| align=right|0,090|| align=right|11,25|| align=right|4,353||MBA||4. november 1986||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4668)||1987 DX5|| align=right|11,7|| align=right|3,014|| align=right|0,122|| align=right|9,24|| align=right|5,231||MBA||21. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|4669 Hoder||1987 UF1|| align=right|13,7|| align=right|2,200|| align=right|0,189|| align=right|4,49|| align=right|3,263||MBA||27. oktober 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4670 Yoshinogawa||1987 YJ|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,093|| align=right|5,03|| align=right|3,356||MBA||19. december 1987||Geisei||T. Seki
|-
|4671 Drtikol||1988 AK1|| align=right|12,7|| align=right|2,386|| align=right|0,063|| align=right|4,82|| align=right|3,686||MBA||10. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|4672 Takuboku||1988 HB|| align=right|10,9|| align=right|3,187|| align=right|0,056|| align=right|15,56|| align=right|5,688||MBA||17. april 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4673 Bortle||1988 LF|| align=right|11,8|| align=right|2,550|| align=right|0,058|| align=right|16,22|| align=right|4,072||MBA||8. junij 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4674 Pauling||1989 JC|| align=right|13,3|| align=right|1,859|| align=right|0,071|| align=right|19,45|| align=right|2,535||MBA BIN||2. maj 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4675 Ohboke||1990 SD|| align=right|12,8|| align=right|2,412|| align=right|0,176|| align=right|4,48|| align=right|3,745||MBA||19. september 1990||Geisei||T. Seki
|-
|4676 Uedaseiji||1990 SD4|| align=right|12,6|| align=right|2,403|| align=right|0,077|| align=right|9,00|| align=right|3,724||MBA||16. september 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|4677 Hiroshi||1990 SQ4|| align=right|12,0|| align=right|3,135|| align=right|0,192|| align=right|00,49|| align=right|5,550||MBA||26. september 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|4678 Ninian||1990 SS4|| align=right|14,0|| align=right|2,265|| align=right|0,216|| align=right|3,75|| align=right|3,407||MBA||24. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4679 Sybil||1990 TR4|| align=right|11,7|| align=right|3,040|| align=right|0,048|| align=right|17,41|| align=right|5,299||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4680 Lohrmann||1937 QC|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,170|| align=right|4,63|| align=right|3,510||MBA||31. avgust 1937||Bergedorf||H.-U. Sandig
|-
|4681 Ermak||1969 TC2|| align=right|11,8|| align=right|3,019|| align=right|0,124|| align=right|11,53|| align=right|5,244||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4682 Bykov||1973 SO4|| align=right|14,2|| align=right|2,271|| align=right|0,195|| align=right|3,83|| align=right|3,422||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4683 Veratar||1976 GJ1|| align=right|12,0|| align=right|3,112|| align=right|0,161|| align=right|1,23|| align=right|5,488||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4684 Bendjoya||1978 GJ|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,111|| align=right|5,28|| align=right|3,714||MBA||10. april 1978||La Silla||H. Debehogne
|-
|4685 Karetnikov||1978 SP6|| align=right|12,5|| align=right|3,171|| align=right|0,179|| align=right|1,63|| align=right|5,647||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4686 Maisica||1979 SX2|| align=right|13,4|| align=right|2,366|| align=right|0,160|| align=right|4,47|| align=right|3,638||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4687 Brunsandrej||1979 SJ11|| align=right|12,3|| align=right|3,108|| align=right|0,150|| align=right|3,89|| align=right|5,478||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4688)||1980 WF|| align=right|19,0|| align=right|2,232|| align=right|0,517|| align=right|6,40|| align=right|3,335||AMR||29. november 1980||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|4689 Donn||1980 YB|| align=right|13,5|| align=right|2,287|| align=right|0,072|| align=right|5,17|| align=right|3,459||MBA||30. december 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4690 Strasbourg||1983 AJ|| align=right|13,7|| align=right|1,938|| align=right|0,109|| align=right|16,91|| align=right|2,698||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4691 Toyen||1983 TU|| align=right|13,5|| align=right|2,265|| align=right|0,196|| align=right|5,88|| align=right|3,407||MBA||7. oktober 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|4692 SIMBAD||1983 VM7|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,148|| align=right|3,71|| align=right|3,392||MBA||4. november 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4693 Drummond||1983 WH|| align=right|13,5|| align=right|2,281|| align=right|0,084|| align=right|4,86|| align=right|3,444||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4694 Festou||1985 PM|| align=right|12,7|| align=right|2,718|| align=right|0,191|| align=right|5,67|| align=right|4,480||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4695)||1985 RU3|| align=right|12,1|| align=right|2,670|| align=right|0,138|| align=right|12,56|| align=right|4,361||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4696 Arpigny||1985 TP|| align=right|12,3|| align=right|2,856|| align=right|0,059|| align=right|1,89|| align=right|4,826||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4697)||1986 QO|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,174|| align=right|1,74|| align=right|3,797||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|4698 Jizera||1986 RO1|| align=right|13,3|| align=right|2,226|| align=right|0,076|| align=right|2,13|| align=right|3,320||MBA||4. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|4699 Sootan||1986 VE|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,186|| align=right|12,69|| align=right|4,080||MBA||4. november 1986||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4700 Carusi||1986 VV6|| align=right|12,8|| align=right|2,562|| align=right|0,201|| align=right|5,43|| align=right|4,101||MBA||6. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4701 Milani||1986 VW6|| align=right|13,0|| align=right|2,704|| align=right|0,140|| align=right|3,68|| align=right|4,446||MBA||6. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4702 Berounka||1987 HW|| align=right|12,2|| align=right|2,795|| align=right|0,093|| align=right|9,36|| align=right|4,672||MBA||23. april 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|4703 Kagoshima||1988 BL|| align=right|13,2|| align=right|2,252|| align=right|0,116|| align=right|5,40|| align=right|3,379||MBA||16. januar 1988||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|4704 Sheena||1988 BE5|| align=right|13,5|| align=right|2,627|| align=right|0,132|| align=right|12,18|| align=right|4,256||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4705 Secchi||1988 CK|| align=right|13,4|| align=right|2,330|| align=right|0,127|| align=right|8,65|| align=right|3,557||MBA||13. februar 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4706 Dennisreuter||1988 DR|| align=right|13,3|| align=right|2,269|| align=right|0,175|| align=right|8,26|| align=right|3,417||MBA||16. februar 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|4707 Khryses||1988 PY|| align=right|10,1|| align=right|5,177|| align=right|0,123|| align=right|7,11|| align=right|11,78||JUT||13. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4708 Polydoros||1988 RT|| align=right|9,5|| align=right|5,288|| align=right|0,060|| align=right|6,98|| align=right|12,16||JUT||11. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4709 Ennomos||1988 TU2|| align=right|8,9|| align=right|5,193|| align=right|0,022|| align=right|25,52|| align=right|11,84||JUT||12. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4710 Wade||1989 AX2|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,093|| align=right|5,00|| align=right|3,363||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4711 Kathy||1989 KD|| align=right|12,2|| align=right|2,382|| align=right|0,258|| align=right|10,23|| align=right|3,676||MBA||31. maj 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4712 Iwaizumi||1989 QE|| align=right|10,9|| align=right|3,153|| align=right|0,130|| align=right|12,17|| align=right|5,597||MBA||25. avgust 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4713 Steel||1989 QL|| align=right|12,8|| align=right|1,927|| align=right|0,074|| align=right|22,67|| align=right|2,674||MBA||26. avgust 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4714 Toyohiro||1989 SH|| align=right|11,3|| align=right|3,020|| align=right|0,128|| align=right|9,85|| align=right|5,248||MBA||29. september 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4715)||1989 TS1|| align=right|9,3|| align=right|5,122|| align=right|0,049|| align=right|18,65|| align=right|11,59||JUT||9. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|4716 Urey||1989 UL5|| align=right|11,7|| align=right|3,178|| align=right|0,139|| align=right|10,16|| align=right|5,666||MBA||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|4717 Kaneko||1989 WX|| align=right|11,2|| align=right|3,016|| align=right|0,099|| align=right|10,80|| align=right|5,238||MBA||20. november 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4718 Araki||1990 VP3|| align=right|12,6|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|8,06|| align=right|3,625||MBA||13. november 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|4719 Burnaby||1990 WT2|| align=right|12,0|| align=right|2,699|| align=right|0,175|| align=right|7,48|| align=right|4,433||MBA||21. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4720 Tottori||1990 YG|| align=right|13,0|| align=right|2,226|| align=right|0,146|| align=right|5,88|| align=right|3,320||MBA||19. december 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4721 Atahualpa||4239 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,254|| align=right|0,122|| align=right|4,37|| align=right|3,384||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4722 Agelaos||4271 T-3|| align=right|9,7|| align=right|5,220|| align=right|0,112|| align=right|8,81|| align=right|11,93||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4723 Wolfgangmattig||1937 TB|| align=right|13,8|| align=right|2,680|| align=right|0,196|| align=right|3,07|| align=right|4,387||MBA||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4724 Brocken||1961 BC|| align=right|13,2|| align=right|2,224|| align=right|0,193|| align=right|8,49|| align=right|3,316||MBA||18. januar 1961||Tautenburg||C. Hoffmeister; J. Schubart
|-
|4725 Milone||1975 YE|| align=right|12,4|| align=right|2,885|| align=right|0,231|| align=right|13,81|| align=right|4,899||MBA||31. december 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4726 Federer||1976 SV10|| align=right|12,8|| align=right|2,734|| align=right|0,076|| align=right|2,04|| align=right|4,520||MBA||25. september 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4727 Ravel||1979 UD1|| align=right|12,8|| align=right|2,896|| align=right|0,096|| align=right|3,20|| align=right|4,927||MBA||24. oktober 1979||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4728 Lyapidevskij||1979 VG|| align=right|13,7|| align=right|2,309|| align=right|0,112|| align=right|5,97|| align=right|3,508||MBA||11. november 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4729 Mikhailmilʹ||1980 RO2|| align=right|13,0|| align=right|2,222|| align=right|0,175|| align=right|2,29|| align=right|3,311||MBA||8. september 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4730 Xingmingzhou||1980 XZ|| align=right|11,1|| align=right|3,124|| align=right|0,049|| align=right|12,02|| align=right|5,520||MBA||7. december 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|4731 Monicagrady||1981 EE9|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,279|| align=right|5,85|| align=right|5,491||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4732 Froeschle||1981 JG|| align=right|11,3|| align=right|3,161|| align=right|0,068|| align=right|16,86|| align=right|5,619||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4733 ORO||1982 HB2|| align=right|13,7|| align=right|2,186|| align=right|0,074|| align=right|4,73|| align=right|3,231||MBA||19. april 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|4734 Rameau||1982 UQ3|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,194|| align=right|00,98|| align=right|3,755||MBA||19. oktober 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4735 Gary||1983 AN|| align=right|12,7|| align=right|2,406|| align=right|0,118|| align=right|7,24|| align=right|3,731||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4736 Johnwood||1983 AF2|| align=right|13,5|| align=right|1,958|| align=right|0,140|| align=right|21,97|| align=right|2,740||MBA||13. januar 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4737 Kiladze||1985 QO6|| align=right|12,8|| align=right|2,695|| align=right|0,079|| align=right|4,59|| align=right|4,423||MBA||24. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4738)||1985 RZ4|| align=right|12,9|| align=right|2,685|| align=right|0,169|| align=right|13,23|| align=right|4,398||MBA||15. september 1985||Observatorij Palomar||D. B. Goldstein
|-
|4739 Tomahrens||1985 TH1|| align=right|13,0|| align=right|2,742|| align=right|0,065|| align=right|1,75|| align=right|4,539||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4740 Veniamina||1985 UV4|| align=right|13,1|| align=right|2,717|| align=right|0,211|| align=right|8,02|| align=right|4,477||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4741 Leskov||1985 VP3|| align=right|11,8|| align=right|3,222|| align=right|0,182|| align=right|1,58|| align=right|5,783||MBA||10. november 1985||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4742 Caliumi||1986 WG|| align=right|13,3|| align=right|2,411|| align=right|0,267|| align=right|22,27|| align=right|3,742||MBA||26. november 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4743 Kikuchi||1988 DA|| align=right|13,5|| align=right|2,268|| align=right|0,100|| align=right|4,88|| align=right|3,415||MBA||16. februar 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4744)||1988 RF5|| align=right|11,1|| align=right|2,799|| align=right|0,187|| align=right|10,18|| align=right|4,681||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4745 Nancymarie||1989 NG1|| align=right|11,8|| align=right|3,018|| align=right|0,054|| align=right|8,67|| align=right|5,242||MBA||9. julij 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4746 Doi||1989 TP1|| align=right|11,7|| align=right|3,218|| align=right|0,168|| align=right|00,88|| align=right|5,771||MBA||9. oktober 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|4747 Jujo||1989 WB|| align=right|11,5|| align=right|3,003|| align=right|0,116|| align=right|11,83|| align=right|5,202||MBA||19. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4748 Tokiwagozen||1989 WV|| align=right|11,7|| align=right|2,745|| align=right|0,057|| align=right|16,30|| align=right|4,548||MBA||20. november 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4749)||1989 WE1|| align=right|11,6|| align=right|3,007|| align=right|0,109|| align=right|10,78|| align=right|5,213||MBA||22. november 1989||Uenohara||N. Kawasato
|-
|4750 Mukai||1990 XC1|| align=right|13,6|| align=right|2,184|| align=right|0,091|| align=right|4,91|| align=right|3,228||MBA||15. december 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov